Homalopeltis är ett släkte av svampar. Homalopeltis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Homalopeltis